Mehta ist der Familienname folgender Personen:

 Aditya Mehta (* 1985), indischer Snookerspieler
 Amrik Singh Mehta (1921–2004), indischer Diplomat
 Anil Mehta, indischer Kameramann 
 Ashok Mehta (1947–2012), indischer Kameramann und Filmregisseur
 Asoka Mehta (1911–1984), indischer Politiker
 Balwantrai Mehta (1899–1965), indischer Politiker des Indischen Nationalkongresses (INC)
 Bejun Mehta (* 1968), US-amerikanischer Countertenor
 Deepa Mehta (* 1950), indische Filmregisseurin
 Gerda Mehta (* 1955), österreichische Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin
 Gita Mehta (* 1943), indische Autorin und Fernsehregisseurin
 Gulshan Kumar Mehta, bekannt als Gulshan Bawra (1938–2009), indischer Liedtexter
 Hansa Mehta (1897–1995), indische Aktivistin und Schriftstellerin
 Jagat Singh Mehta († 2014), indischer Diplomat
 Jivraj Mehta (1887–1978), indischer Politiker des Indischen Nationalkongresses (INC)
 Kamlesh Mehta (* 1960), indischer Tischtennisspieler und -trainer
 Ketan Mehta (* 1952), indischer Filmregisseur
 Madan Lal Mehta (1932–2006), indisch-französischer Physiker
 Mehli Mehta (1908–2002), indischer Violinist und Dirigent
 Nanalal Chamanlal Mehta (1892–1958), indischer Verwaltungsbeamter und Kunsthistoriker
 Om Mehta (1927–1995), indischer Politiker
 Pherozeshah Mehta (1845–1915), indischer Rechtsanwalt und Politiker
 Pratap Bhanu Mehta, indischer Politikwissenschaftler
 Rajesh Mehta (* 1964), indisch-US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist

 Shekhar Mehta (1945–2006), britischer Rallyefahrer
 Stephanie Mehta (* 1970), US-amerikanische Wirtschaftsjournalistin
 Suketu Mehta (* 1963), indisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Tyeb Mehta (1925–2009), indischer Maler
 Usha Mehta (1920–2000), indische Freiheitskämpferin
 Ved Mehta (* 1934), indischer Schriftsteller
 Vijaya Mehta (* 1934), indische Schauspielerin und Regisseurin
 Zubin Mehta (* 1936), indischer Dirigent